Протоко́л — (, пізньо з пізньо — перший, передній+приклеюю) — перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Можна виділити такі основні значення слова:
 результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про дії, хід процесу
 писемна угода
 сукупність правил

Протокол:

 Протокол (дипломатія)
 Процесуальний протокол — документ про проведення слідчих і судових дій, про їх зміст і наслідки
 Протокол (документи) — документ, в якому фіксуються результати роботи колегіальних органів.
 Протокол (наука) — документ, що фіксує планування та реалізації експерименту.
 Комунікаційний протокол — набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають поведінку функціональних блоків під час передачі даних
 Мережевий протокол
 Тунельний протокол
 Виборчий протокол — протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
 Протокол про адміністративне правопорушення — документ про вчинення адміністративного правопорушення, складений уповноваженою на те особою

Посилання 
 Протокол  // 

Діловодство